Бруггер — немецкая фамилия. Известные носители:
 Бруггер, Курт (род. 1969) — итальянский саночник немецкого происхождения.
 Бруггер, Матиас (род. 1992) — немецкий легкоатлет, специализирующийся в многоборье.
 Бруггер, Эрнст (1914—1998) — швейцарский политический деятель.